Илекса — река в России, протекает по территории Девятинского и Андомского сельских поселений Вытегорского района Вологодской области. Длина реки — 30 км, площадь водосборного бассейна — 194 км².

Физико-географическая характеристика 
Река далее течёт преимущественно в северо-западном направлении.

Река в общей сложности имеет 28 малых притоков суммарной длиной 56 км.

Впадает на высоте 33,2 м над уровнем моря в Тудозеро, из которого вытекает река Тудозерка, впадающая в Онежское озеро.

Имеет левый приток — реку Нюдалу.

В нижнем течении Илекса пересекает трассу  («Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 „Кола“»).

Рядом с устьем реки располагается деревня Остров.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000017505.

Примечания 

Бассейн Тудозерки
Реки Вытегорского района